Вячеслав Проценко: Проценко, Вячеслав Александрович (род. 1963) — советский и молдавский футболист.
 Проценко, Вячеслав Вячеславович (род. 1974) — российский и украинский футболист.